Nicofanes (en llatí Nicophanes, en grec antic ) fou un pintor grec.

De la manera com el menciona Plini el Vell ha d'haver estat un contemporani una mica més jove o successor en pintura del mestre Apel·les. Va ser deixeble de Pàusies, i Plini diu que en quant a la bellesa de les seves obres pocs es podrien comparar amb ell. No obstant el judici de Plini ha estat posat en qüestió, bé pel seu insuficient coneixement, o per una traducció errònia que es podria corregir afegint que l'expressió dramàtica de les seves pintures era inferior a Zeuxis d'Heraclea i al mateix Apel·les. (Annumeratur his et Nicophanes, elegans et concinnus, ita ut venustate ei pauci comparentur : coliturnuts ei et gravits arts multum a Zeuxide et Apelle abest).

Es coneix la descripció de dues de les seves obres: un Asclepi amb les seves filles (Higiea, Panacea, Iaso i Egla) i una representació d'Ocne, un personatge simbòlic que per alguns representava la vanitat.

Referències 

Pintors de l'antiga Grècia